Ponce de Faucigny ou Bienheureux Ponce de Faucigny, (1100 - 1178)
 Pons de Cimiez ou Saint Pons (? - 257)

Voir aussi 
 Saint-Ponce
 Saint-Pons